Satellite steht für:
 Satellite Awards, Auszeichnungen für besondere Leistungen in den Bereichen Film, Fernsehen, DVD und Neue Medien
 Satellite Tour
 heute Challenge Tour (Golf), eine jährliche Serie von Golfturnieren
 heute ATP Challenger Tour bzw. ITF Future Tour, eine bis 2006 ausgetragene mehrwöchige Turnierserie im Tennis
 XM Satellite Radio, US-amerikanischer kommerzieller Anbieter von Satellitenradio
 Plymouth Satellite, ein Fahrzeugmodell der Baureihe Belvedere von Plymouth
 Toshiba Satellite, eine Notebook-Baureihe von Toshiba
 Satellite Snowfield, Schneefeld auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 The Satellite, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Musik:
 Satellite (Band), polnische Progressive-Rock-Band
 Satellite (Album), ein Musikalbum der US-amerikanischen Band P.O.D.
 Satellite (Lied), ein Lied von Julie Frost und John Gordon; in der Interpretation von Lena Meyer-Landrut deutscher Siegertitel des Eurovision Song Contest 2010
 Satellite (Rise Against), Single von Rise Against
 Satellite (The Hooters), eine Single von The Hooters
 Satellite (P.O.D.), eine Single von P.O.D.
 Satellite (Dave Matthews Band), eine Musiksingle der US-amerikanischen Band Dave Matthews Band

Siehe auch:
 Satellit (Begriffsklärung)